Rustizierung steht für:
 Rustizierung (Architektur), Oberflächenstruktur eines Bauglieds mit starken waagerechten Fugen
 Rustizierung (Tabakpfeife), Erzeugung einer rau strukturierten Oberfläche bei einer Tabakpfeife